Женская сборная Грузии по шахматам представляет Грузию на женских международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Грузинская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2523 (1997).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2013

Гвардейцы 

 ''Полужирным шрифтом отмечены действующие игроки сборной Грузии

Трансферы 
Ранее ряд грузинских шахматисток сборной играли за женскую сборную Советского Союза:
 Кетеван Арахамия-Грант (1990)
 Нона Гаприндашвили (1963—1974, 1978—1986, 1990)
 Нана Иоселиани (1980—1982)
 Майя Чибурданидзе (1978—1990)

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Четырёхкратный победитель — 1992, 1994, 1996, 2008
  Серебряный призёр — 2000
  Трёхкратный бронзовый призёр — 1998, 2010, 2018

Всего: 8 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Чемпион — 2015
  Четырёхкратный призёр — 2011, 2017, 2019, 2021

Всего: 5 медали

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Чемпион — 1997
  Шестикратный серебряный призёр — 1992, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021
  Двукратный бронзовый призёр — 2011, 2015

Всего: 9 медалей

Индивидуальный зачёт 

Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашнем командном чемпионате Европы 1999 года на правах хозяев Грузия выдвинула помимо основной ещё две сборные, результаты которых шли вне учёта. Примечательно, что выступая за сборную Грузия—3 на резервной доске Инга Чархалашвили сумела завоевать в личном зачёте золото.

Примечания

Ссылки 

 Результаты сборной на Олимпиаде 2012 в Стамбуле

Ш
Г
Шахматы в Грузии